Nikolai Miljutin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexejewitsch Miljutin (1818–1872), russischer Politiker 
 Nikolai Alexandrowitsch Miljutin (1889–1942), sowjetischer Politiker, Volkskommissar der Finanzen und Städteplaner